Michael Crawford, attore
Michael Crawford (storico), numismatico e storico dell'antichità